Figura (zdrobněle též figurka; z lat. fingere, utvářet, vymýšlet, předstírat) může být:

 postava, např. v umění se může jednat o postavu literární, dramatickou, filmovou, taneční, hudební či výtvarnou apod.
 figurální kresba – zobrazující člověka, lidské tělo
 figurální sochařství – zobrazující sochařství
 hrací kámen, respektive figurka v nějaké společenské hře
 šachové figury 
 lehká figura
 těžká figura
 heraldická figura
 řečnická figura
 figura (lingvistika) – foném nebo hláska, která nenese význam
 figura (sport) – složitější cvik či jejich soustava (např. v krasobruslení, akrobatickém lyžování, gymnastice, moderní gymnastice, synchronizovaném plavání, sportovním aerobiku, šermu, společenském tanci, letecké akrobacii, krasojízdě na kole či na koni apod.), např. 
 figura (sportovní šerm)
 figura (akrobacie) – v cirkusové resp. artistické akrobacii podobný význam jako ve sportu, složitější cvik či jejich soustava
 souslovím rázovitá figura či svérázná figurka bývá také někdy označován svérázný, nápadný či nějak výrazný člověk – týpek
 figura (hudba) – drobný hudební útvar 
 figura dřeva – hranice dřeva, srovnané dříví (řezivo nebo i palivové dříví)
 Figura (příjmení)
 Štefan Figura (1921–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Vladimír Figura (* 1962) – slovenský fotbalista, brankář

Další významy 
 český frazeologizmus dát něco do figury nebo postavit něco do figury obvykle vyjadřuje nějakou úzce specifickou lidskou činnost syntetické povahy (tedy nějakou pracovní činnost vyjadřující tvůrčí skládání většího funkčního či významového celku z drobnějších dílů apod.)

Příbuzné slovo 
 figurativní – symbolizující, představující konkrétní věc (např. figurativní umění, opak abstraktního)

Externí odkazy